Deutsche Geschichte steht für:

 Geschichte Deutschlands	 
 Deutsche Geschichte. Europa und die Welt, ein seit 1990 im Kioskhandel erhältliches von Gert Sudholt herausgegebenes geschichtsrevisionistisches, neofaschistisches Magazin
 Deutsche Geschichte (Buchreihe), zehnbändige deutsche Geschichte, die zwischen 1973 und 1984 (Neuauflagen bis 1993) im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erschien
 Deutsche Geschichte der neuesten Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Buchreihe (1984–1989 in 30 Bd., DTV)
 Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, eine elfbändige Edition mit Quellen und Darstellungstexten zur deutschen Geschichte
 Jahresberichte für deutsche Geschichte, ein Akademienvorhaben der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
 Mitten in Europa – Deutsche Geschichte, eine Dokumentationsserie	 
 Die Anwälte – Eine deutsche Geschichte, deutscher Kinofilm von Birgit Schul